Ime Andropov može značiti:

Jurij Andropov predsjednik SSSR
Ribinsk grad u Rusiji koji je između 1984. i 1989. godine nosio ime Andropov.